Са́тклифф или Са́тклиф () — английская фамилия.

Известные носители:
 Сатклифф, Джон Вилли (1868—1947) — английский футболист и регбист.
 Сатклифф, Питер (1946—2020) — британский серийный убийца.
 Сатклиф, Розмэри (1920—1992) — английская писательница.
 Сатклифф, Стюарт (1940—1962) — бывший участник группы «The Beatles».
 Сатклифф, Тельма (1906—2022) — американская супердолгожительница, прожившая 115 лет.
 Сатклифф, Уильям (род. 1971) — английский писатель.
 Сатклифф, Филип (род. 1959) — ирландский боксёр.
 Сатклифф, Фрэнк Мидоу (1853—1941) — английский фотограф и теоретик фотоискусства.
 Сатклифф, Шейн (род. 1975) — канадский боксёр.
 Сатклифф, Энди (1947—2015) — британский автогонщик.